El sexe dels àngels: debat filosófic que va animar els teòlegs entre 400 i 1500, esdevingut símbol de discussió fútil i interminable
 El sexe dels àngels (1992): títol d'un llibre de Terenci Moix
 El sexe dels àngels (2011): comèdia cinematogràfica de José Antonio Vitoria i Xavier Villaverde